Bruinborstbriljantkolibrie
 Groenkruinbriljantkolibrie
 Keizerinbriljantkolibrie
 Roodvleugelbriljantkolibrie
 Rozekeelbriljantkolibrie
 Tepuibriljantkolibrie
 Violetborstbriljantkolibrie
 Zwartkeelbriljantkolibrie